Arlbergtunnel steht für
 Arlbergtunnel (Eisenbahn) der Arlbergbahn
 Arlberg-Straßentunnel der S16 Arlbergschnellstraße